El Torneig de Moscou 2011, oficialment conegut com a Kremlin Cup 2011, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 d'octubre de 2011 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

El serbi Janko Tipsarević va guanyar el seu segon títol de l'any mentre l'eslovaca Dominika Cibulková va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011